Кёгль () — немецкая фамилия.

Известные носители
 Кёгль, Людвиг (род. 1966) — немецкий футболист
  (1897—1959) — немецкий химик